Муњоз има више значења:

 Муњоз (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Муњоз (Муњоз де Доминго Аренас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику